Kajetan Stefanowicz, prawnik, polityk
 Kajetan Stefanowicz (1886-1920), malarz, oficer